Jméno a příjmení Jaroslav Čížek má více nositelů:

 Jaroslav Čížek (1997–1924) - český fotbalista
 Jaroslav Ignác Čížek (1891–1972) – československý generál
 Jaroslav Čížek (historik) (1887–19??) – český historik a středoškolský profesor